

Оріховська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Оріховська сільська рада — сільське поселення, Касторенський район, Курська область